Sucharzewo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sucharzewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Sucharzewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne.